SSIM, Structural Similarity, mesure de similarité entre images numériques.
 SSIM, Standard Schedules Information Manual, format d'échange de programme de vols en aéronautique.
 SSIM, Service de protection contre les incendies protégeant l'île de Montréal.
 SSIM, Service des systèmes d'information et de la modernisation. Il s'agit de la DSI de la Direction générale de l'Aviation civile.

Notes et références